O Campeonato Carioca de Futebol de 1939 é 40ª edição do torneio. O Flamengo conquistou o 7º título na história desta competição.

Campeonato disputado por 9 clubes em turno e returno, jogando todos contra todos. O Flamengo somou mais pontos nos dois turnos e foi o campeão.

Leônidas da Silva chegou ao Flamengo em julho de 1936 e deixou o clube em 1942 por causa de desentendimentos com o então presidente Gustavo de Carvalho.

O Diamante Negro arrastava multidões onde quer que fosse e em 1939 ajudou o Flamengo a superar Botafogo e Fluminense, levando o rubro negro ao título com uma rodada de antecedência ao empatar em 0 x 0 com o America em São Januário.

Flamengo: Yustrich (Valter), Domingos da Guia e Newton; Jocelyno, Volante e Médio; Sá, Valido, Leonidas da Silva (Caxambu), Gonzalez e Jarbas.

Técnico: Flavio Costa.

Classificação final

Premiação

Ver também
Campeonato Carioca de Futebol

1939
1939 no futebol